HMAS Stalwart je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Stalwart (H-14)
 HMAS Stalwart (D 215)

Glej tudi 
 USS Stalwart
 USNS Stalwart
 RSS Stalwart

Stalwart